El término Marlín puede referirse a:
 Marlin (Texas), una ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos;
 Marlin (Pensilvania), el lugar designado por el censo, en Estados Unidos;
 Marlín (Ávila), un municipio español;
 Marlín, un pez de la familia de los Istiophoridae;
 Lene Marlin, cantautora noruega;
 Google Pixel XL, teléfono inteligente de Google con nombre en código "marlin"
 Marlin, personaje de la película Buscando a Nemo, de 2003;
Marlin Firearms Co., industria estadounidense de armas.